Višňová kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Višňová (okres Příbram)
 Višňová (okres Liberec)
 Višňová (okres Jindřichův Hradec)